Geografia: Carlet, municipi de la Ribera Alta
 Història: comtat de Carlet, títol jurisdiccional
 Literatura: Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, conegut com a Pierre de Marivaux, autor dramàtic i novel·lista francès
 Micologia:
 Carlet (bolet), bolet de la família de les higroforàcies
 Carlet blanc
 Carlet vermell
 Fals carlet